Добровінський; Добровинський

 Добровинський Олександр В'ячеславович (* 1975) — український футболіст, півзахисник.
 Добровінський Борис Натанович (* 1912—1993) — радянський розвідник часів Другої світової війни, економіст, японіст.
 Добровінський Олександр Андрійович (* 1954) — російський адвокат.